Rosemary – nome proprio di persona inglese femminile
 Rosemary – villaggio canadese situato nella provincia dell'Alberta
 Rosemary – film muto del 1915 diretto da Fred J. Balshofer e William Bowman
 Rosemary – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear, spesso abb reviato in Rose